Йиржи Коларж (; ,  —  11 августа 2002, ) — чешский поэт, писатель и художник.

Жизнь и творчество 
Йиржи Коларж значительную часть своей жизни провёл в городе Кладно. В 1932 году он заканчивает обучение на столяра. В 1945 вступает в Коммунистическую партию Чехословакии, из которой впоследствии был исключён. В 1952—1953 годах был в заключении. В 1977 Й.Коларж подписывает Хартию 77. Уехав в 1979 на обучение во Францию, отказался вернуться на родину. В 1984 году Коларж добивается французского гражданства. В 1997 году он возвращается в Чехию.

Й.Коларж был одним из основателей в 1942 году объединения поэтов м художников Группа 42, был членом союза художников Чехословакии Umělecká beseda. Коларж являлся одним из известнейших чешских современных художников. В особенности популярными являются созданные им коллажи. Первая его персональная выставка состоялась в 1937 году. Он был также участником выставок современного искусства documenta 4 (1968) и documenta 6 (1977) в Касселе. В 1999 году художник был награждён премией Ганса-Тео Рихтера Саксонской академии художеств.

Первым поэтическим сборником Й.Коларжа является Годы в днях, вышедший в 1949 году. Из поэтических его произведений наиболее известными являются стихотворения сборника Печень Прометея (1979). Книга состоит из многих, не связанных между собой, частей и представляет морализаторское произведение, осуждающее тоталитаризм в любом его проявлении. Помимо стихотворений, писал также художественную прозу, эссе, книги для детей, пьесы.

Й.Коларж занимался также художественным переводом, в частности произведений Т. С. Элиота, У.Уитмена, Э. Ли Мастерса.

Примечания

Литература 

 Madla Vaculíková : Drahý pane Kolář, Mladá fronta, 1994, ISBN 80-204-0487-2
 Charlotta Kotik: Jiri Kolar Transformations, Buffalo Fine Arts/Albright-Knox Art Gallery, 1978, ISBN 0-914782-19-3
 Thomas M. Messer : Kolar — Chiasmage: Selections from the Guggenheim, Katonah Gallery, 1988, ISBN 0-685-45726-5
 Astrid Winter, Metamorphosen des Wortes. Der Medienwechsel im Schaffen Jiří Kolář, Wallstein Verlag: Goettingen 2006

Поэты Чехии
Писатели Чехии
Художники Чехии
Переводчики Чехии
Члены Коммунистической партии Чехословакии
Награждённые медалью «За заслуги» 2 степени (Чехия)
Подписанты Хартии 77
Диссиденты Чехословакии